Jareschky (ukrainisch ; russisch /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Jareschky (Berdytschiw), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw
 Jareschky (Baryschiwka), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Baryschiwka